Васи́лий Митро́хин:
 Митрохин, Василий Борисович (1918—1993) — военный лётчик, полковник, Герой Советского Союза.
 Митрохин, Василий Никитич (1922—2004) — сотрудник архива КГБ СССР, в 1992 бежавший на Запад с секретными материалами.
 Митрохин, Василий Яковлевич (род. 1921) — советский скульптор.